Ngawang Tsültrim (Tsemönling rinpoche) (1721-1791), de eerste Tsemönling Rinpoche, 61e ganden tripa en regent in Tibet (1777-1786)
Ngawang Yeshe Tsültrim Gyatso (1816-1863), de derde Reting Rinpoche en regent in Tibet (1845-1862)